Pelham peut désigner :

Patronymie 

George Pelham (1766-1827), évêque anglican ;
  ;
 John Pelham,  de Chichester (1912-1944), diplomate et militaire britannique.

Toponymie

Pelham Crescent, square géorgien situé à South Kensington, à Londres.

, localité de la région des Western Downs.

Pelham (Ontario), ville.
 , chaîne de montagnes sur l'île de Vancouver.

Pelham (Alabama), cité ;
 Pelham (Géorgie), cité ;
 Pelham, ville
Pelham (New Hampshire), ville ;
 Pelham (New York), ville du comté de Westchester ;
 Pelham (village, New York), un village au sein de la ville du même nom ;
 Pelham Bay Park, le plus grand parc de New York ;
 Pelham (Caroline du Nord), secteur non constitué en municipalité ;
 , secteur non constitué en municipalité.

Culture 

 Un type de mors : mors Pelham

Voir aussi 

 The Taking of Pelham One Two Three

 Thomas Pelham-Holles (1693-1768), homme d'État britannique

Patronyme anglais